Sweet Bird of Youth est le titre original de la pièce de théâtre , écrite par Tennessee Williams en 1959, et qui donna suite aux deux adaptations ci-dessous.
 Sweet Bird of Youth est le titre original du film américain Doux Oiseau de jeunesse, réalisé par Richard Brooks en 1962.
 Sweet Bird of Youth est un téléfilm américain réalisé par Nicolas Roeg en 1989.

Homonymie de titre